EDBU steht für:
 European Deafblind Union, siehe Bundesarbeitsgemeinschaft der Taubblinden
 Bahnhof Duisburg-Buchholz (DS100-Code)
 Flugplatz Pritzwalk-Sommersberg (ICAO-Code)

Abkürzung